Pontpierre (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
 Pontpierre (Luxemburg), een plaats in Luxemburg